Морине́цька ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь села Моринці Звенигородського району Черкаської області, де народився Т. Г. Шевченко.

 Моринецька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Моринецька вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці